Ентеліс:

 Ентеліс Ксенія Миколаївна (1971, Москва) — російська актриса.
 Ентеліс Леонід Арнольдович (1903, Кам'янець-Подільський — 1978, Ленінград) — композитор, музикознавець, балетний і оперний критик, педагог.
 Ентеліс Микола Якович (1937, Київ) — російський поет-сатирик.
 Ентеліс Наталія Леонідівна — російський музикознавець.
 Ентеліс Наталія Семенівна (1956, Ленінград) — російська художниця.
 Ентеліс Сергій Генріхович (1920) — російський хімік, доктор хімічних наук, професор.
 Ентеліс Федір Семенович (1907) — майстер художнього скла, винахідник, професор, лауреат Сталінської премії.